Мотор Січ () — одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.
 Мотор Січ (авіакомпанія) — авіакомпанія.

Див. також 
 100 років Мотор Січі (монета)
 «Мотор» — футбольний клуб, раніше називався «Мотор Січ».